Семискуль — топоним:
 Семискуль — деревня в Мокроусовском районе Курганской области.
 Семискуль — деревня в Армизонском районе Тюменской области.
 Семискуль — озеро в Курганской области.
 Семискуль — озеро в Тюменской области.
 Семискуль — озеро в Челябинской области.